Kirsti Lay (née en 1988), est une athlète canadienne.
 Kirsti Sparboe (née en 1946), est une chanteuse et actrice norvégienne.
 Kirsti Torhaug (née en 1969), est une actrice et chanteuse norvégienne.